Comunidade Católica Sal da Terra fundada em 17 de junho de 1993, por Zuleide Cornélio de Lira, situada na cidade de Juazeiro do Norte, Ceará.É parte integrante da Igreja Católica Apostólica Romana. Representa hoje, uma das mais expressivas comunidades da RCC (Renovação Carismática Católica) nesta cidade. Cujo movimento teve a sua origem nos EUA no ano de 1960, chegando ao Brasil em meados de 1973 com o Padre Eduardo Dougherty, na cidade de Campinas. A Comunidade Católica Sal da Terra, iniciou a sua missão na Paróquia de São Francisco das Chagas, na cidade de Juazeiro do Norte. O compromisso de anunciar a palavra de Deus através do grupo de oração e da evangelização realizada porta a porta, gerou em meio à comunidade a necessidade de ir além. Hoje realiza trabalhos missionários em todas as paróquias desta cidade e conta com casas de missão nas cidades de Antonina (CE), Cariús (CE), Exu (PE), Jamacaru (Missão Velha) e grupo de oração na cidade de Barbalha (CE).

Espiritualidade
Possui como modelo de fé a Imaculada Conceição, serva missionária que traz para todos o exemplo de despojamento nas mãos de Deus Pai Todo-Poderoso, ela ensina a humanidade a acolher sua vontade como servos que Ele escolheu para si, a silenciar, contemplar, calar, obedecer, adorar e louvar. Com João Batista, o mensageiro da salvação, aprende-se a ser "a voz que clama no deserto", a gritar que Jesus é Senhor.

O significado da palavra Sal
O "S" de salt (sal) é para suffering (sofrimento). O "A" de salt (sal) é para abide (permanecer). O "L" de salt (sal) é para loving (amor). O "T" de salt (sal) é para thanksgiving (ação de graças). Para melhor entendimento revela-se para nós a palavra do evangelho de São Mateus 5,13 "Vós sois o sal da terra. Se o sal perde o sabor, com que lhe será restituído o sabor? Para nada mais serve senão para ser lançado fora e calcado pelos homens."

Bibliografia
 CARRANZA, Branda, Renovação Carismática Católica: origens, mudanças, tendências.Tese ( mestrado em sociologia) Unicamp (1998).
 CARRANZA, Brenda & MARIZ, Cecília. “Novas comunidades católicas: porquecrescem? In: Novas Comunidades Católicas: em busca do espaço pós-moderno.
 MARIZ, Cecília.Renovação Carismática Católica: Uma Igreja dentro da igreja? Civitas, v.3, nº 1, Porto Alegre, 2003.
 MARIZ, Cecília.Pentecostalismo, Renovação Carismática e Comunidade de Base: uma analise comparada. Caderno do Ceris. Volume 1, n. 2.

Ligações externas
 
Renovação Carismática Católica